est une expression anglaise signifiant « en profondeur ». Elle peut faire référence à :

 , livre de Damon Knight, publié en 1963 ;
 In Deep, série télévisée britannique diffusée du  au  sur  ;
 , album d', sorti en  ;
 In Deep, album de Tina Arena, sorti le .

 Indeep, groupe de disco-funk américain actif durant les années 1980.

Voir aussi